Суперкубок Турции по футболу 2008 года () — 35-й матч Суперкубка Турции, в котором встречались чемпион страны сезона 2007/08 «Галатасарай» и финалист Кубка Турции 2007/08 «Кайсериспор». Встреча состоялась 17 августа 2008 года в немецком Дуйсбурге, на стадионе МСВ-Арена.

Для «Галатасарая» этот Суперкубок являлся 18-м по счёту (10 из них команда выигрывала), для «Кайсериспора» — первым.

Обладателем Суперкубка Турции 2008 года стал «Галатасарай», в середине второго тайма сломивший сопротивление «Кайсериспора» с итоговым счётом 2:1. Только что вышедший на замену австралийский полузащитник Харри Кьюэлл на 66-й минуте открыл счёт в матче ударом головой. На 73-й минуте конголезский нападающий Шабани Нонда увеличил преимущество стамбульцев. «Кайсериспор» отыграл 1 мяч на 89-й минуте, но на большее команду не хватило.

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Турции 2008 на сайте Турецкой футбольной федерации

2008
Матчи ФК «Галатасарай»
Матчи ФК «Кайсериспор»
Турция
Спорт в Турции в 2008 году
Август 2008 года
События 17 августа
Спортивные соревнования в Дуйсбурге
Футбольные соревнования в Германии
Спорт в Германии в 2008 году